Iowa (cuvânt englezesc care se citește aproximativ 'ai-ău-ua) se poate referi la:
 Iowa, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite
 Iowa, teritoriu organizat al SUA existent între 4 iulie 1838 și 28 decembrie 1846, când din partea sa sudică s-a format statul Iowa, cel de-al 29-lea stat al Uniunii. 
 Râul Iowa, unul din afluenții fluviului Fluviul Mississippi
 Iowa, localitate în statul Louisiana
 Iowa City, oraș în statul Iowa
 Iowa Colony, oraș în statul Texas
 Comitatul Iowa, comitat în statul Iowa
 Comitatul Iowa, comitat în statul Wisconsin
 Iowa Falls, oraș în statul Iowa
 Iowa Park, oraș în statul Texas

Alte întrebuințări 
 Tribul iowa, un grup de nativi americani, organizați ca un trib
 Iowa, album muzical compus de Slipknot
 USS Iowa, mai multe vase de luptă ale Marinei SUA, după cum urmează:
 USS Iowa (BB-4)
 USS Iowa (BB-53), dezmembrat înainte de terminare
 USS Iowa (BB-61)
 Iowa, clasă aparte de nave de luptă a United States Navy

Nume proprii
+